Amenucourt  és una població i comuna francesa del departament de Val-d'Oise, a la regió d'Illa de França.

Forma part del cantó de Vauréal, del districte de Pontoise i de la Comunitat de comunes Vexin-Val de Seine.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Ajuntament  
 INSEE  

Municipis del districte de Pontoise